Glavica je vrsta reljefnog oblika.

Glavica je manja uzvisina, preniska i/ili premalena za biti brdom, brijegom ili brežuljkom.

Geomorfologija